Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1987 je devetindvajseto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 27. januarjem in 8. februarjem 1987 v Crans-Montani, Švica, v petih disciplinah za moške in ženske. Prvič sta potekali tekmi v superveleleslomu.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

1987
1987 v športu
Športne prireditve v Švici
Crans-Montana